

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Golf“ beginnt.

Golf 



 Golf, Arthur (1877–1941), deutscher Agrarwissenschaftler
 Golf, Hartwig (1913–1998), deutscher Politiker (NPD), MdL

Golfa 
 Golfand, Juri Abramowitsch (1922–1994), russischer Physiker

Golff 
 Golffing, Francis (1910–2012), austroamerikanischer Schriftsteller